Dębe Wielkie (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Dębe Wielkie (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente